Renkum (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Renkum (plaats), een plaats in die gemeente